Seewespe bezeichnet verschiedene Würfelquallen-Arten der Ordnung Chirodropida
 Chironex fleckeri
 Arten der Gattungen Chironex, Chiropsalmus, Chiropsoides, Chirodectes, früher als gemeinsame Art Chiropsalmus quadrigatus aufgefasst